Цхай — фамилия корейского происхождения, распространённая среди жителей бывшего СССР.

Известные носители:
 Цхай, Александр Андреевич (род. 1956) — советский и российский учёный.
 Цхай, Владимир Ильич (1958—1997) — полковник милиции, легендарный сыщик 1990-х годов.
 Цхай, Юрий Андреевич (род. 1948) — советский и казахстанский тренер по боксу, политик, бизнесмен.